Bazilika je lahko:

 bazilika - starorimsko poslopje s pokritimi sprehajališči in velikimi prostori za javne debate
 bazilika - naslov, ki ga neki rimskokatoliški cerkvi (zgradbi) podeli papež
 bazilika - v heraldiki sopomenka za papežev grb
 navadna bazilika (Ocimum basilicum) - aromatična rastlina, ki se uporablja kot začimba